Платоны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Платоны — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Платоны — деревня в Опочецком районе Псковской области.